Gruzja
 Tambowka – wieś w Gruzji

Rosja
 Tambowka – wieś w Rosji, w obwodzie amurskim
 Tambowka – wieś w Rosji, w obwodzie astrachańskim
 Tambowka – wieś w Rosji, w rejonie dawlekanowskim
 Tambowka – wieś w Rosji, w obwodzie woroneskim
 Tambowka – wieś w Rosji, w obwodzie rostowskim
 Tambowka – wieś w Rosji, w obwodzie samarskim

Ukraina
 Tambowka – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu
 Tambowka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim